Пара — Николя Маю и Пьер-Юг Эрбер — победители турнира.

Общая информация 
Первым номером посева на турнире стала французская пара Николя Маю и Пьер-Юг Эрбер. Они смогли подтвердить статус фавориты и выиграли соревнования. Этот титул стал вторым для них на турнирах серии Большого шлема. В финале Маю и Эрбер обыграли ещё один французский дуэт Жюльен Беннето и Эдуар Роже-Васслен. Это был первый французский финал на Уимблдоне в мужских парах, а во всех разрядах он произошёл впервые с 1929 года, когда в финале мужского одиночного турнира встретились Анри Коше и Жан Боротра. Прошлогодние чемпионы турнира Жан-Жюльен Ройер и Хория Текэу защищали свой титул в качестве четвёртых номеров посева, однако умудрились проиграть уже на старте паре, получившей уайлд-кард — Джонатану Маррею и Адилю Шамасдину.

В соревнованиях в разных командах приняли участие два представителя России, лучший из которых Константин Кравчук в альянсе с представителем Украины Денисом Молчановым смог выйти только во второй раунд.

Посев 

 ' Николя Маю /  Пьер-Юг Эрбер (Титул)
  Боб Брайан /  Майк Брайан (Четвертьфинал)
  Джейми Маррей /  Бруно Соарес (Четвертьфинал)
  Жан-Жюльен Ройер /  Хория Текэу (Первый раунд)
  Иван Додиг /  Марсело Мело (Третий раунд)
  Рохан Бопанна /  Флорин Мерджа (Третий раунд)
  Лукаш Кубот /  Александр Пейя (Первый раунд)
  Вашек Поспишил /  Джек Сок (Третий раунд)

<ol start="9">
  Доминик Инглот /  Даниэль Нестор ''(Второй раунд)
  Хенри Континен /  Джон Пирс ''(Четвертьфинал)
  Равен Класен /  Раджив Рам ''(Полуфинал)
  Максим Мирный /  Трет Конрад Хьюи ''(Полуфинал)
  Хуан Себастьян Кабаль /  Роберт Фара ''(Второй раунд)
  Ненад Зимонич /  Радек Штепанек ''(Третий раунд)
  Марсель Гранольерс /  Пабло Куэвас ''(Третий раунд)
  Майкл Винус /  Мате Павич (Третий раунд)

 Победители квалификационного отбора и лаки-лузеры 

  Квентен Алис /  Тристан Ламасин (Первый раунд)
  Марсело Аревало /  Роберто Майтин (Первый раунд)
  Дастин Браун /  Ян-Леннард Штруфф (Второй раунд)

<ol start=4>
  Константин Кравчук /  Денис Молчанов ''(Второй раунд)
  Санчай Ративатана /  Сончат Ративатана(LL, первый раунд)

 Специальные приглашения в основу (WC) и (PR) 

  Ллойд Гласспул /  Даниэль Эванс (Первый раунд)
  Брайдан Клейн /  Александер Уорд (Первый раунд)
  Джонатан Маррей /  Адиль Шамасдин (Четвертьфинал)
  Кен Скупски /  Нил Скупски ''(Второй раунд)

<ol start=5>
  Джордан Томпсон /  Ллейтон Хьюитт ''(Второй раунд)
  Джеймс Уорд /  Кайл Эдмунд ''(Первый раунд)
  Брайан Бейкер /  Маркус Даниэлл ''(PR, первый раунд)
  Лу Яньсюнь /  Янко Типсаревич ''(PR, первый раунд)

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Ссылки 
 

Взрослые